Tineola är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1853. Tineola ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Tineola